Шутово може бити:

 Шутово (Кичево), насељено мјесто у општини Кичево, Северна Македонија
 Шутово (Мартин), насељено мјесто у округу Мартин, Жилински крај, Словачка Република